Protopolybia  — род общественных ос семейства . Около 30 видов.

Распространение 
Неотропика: Центральная и Южная Америка; 1 вид — эндемик Мексики.

Описание 
Мелкие общественные осы (например, размер рабочих особей у Protopolybia exigua около 5 мм). Семьи содержат от 30 до нескольких сотен активных рабочих ос. Новые гнезда виды этого рода, как и многие другие представители трибы Epiponini, основывают путём роения. Формула щупиков 6,4 (нижнечелюстные + нижнегубные). Сложные глаза без щетинок. Оцеллии мелкие. Затылочный киль имеется. Вершина наличника и метанотум округлые; передний край (киль) пронотума короткий, притуплённый. Скутеллюм относительно плоский. Проподеальный киль отсутствует. Около 30 видов.

  — Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Перу, Эквадор.
  — Бразилия
  — Боливия, Бразилия, Гайана, Колумбия, Перу
  — Боливия, Бразилия, Панама, Перу, Суринам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Protopolybia holoxantha
 Protopolybia iheringi
 Protopolybia laboriosa
  — Бразилия
 Protopolybia minutissima Spinola, 1851
 Protopolybia nitida
 Protopolybia pallidibalteata
 Protopolybia panamensis
 Protopolybia perfulvula
 Protopolybia picteti
 Protopolybia rotundata
 Protopolybia rubrithorax
 Protopolybia rugulosa
 Protopolybia scutellaris
 
  — Южная Америка
 
  — Боливия
  — Перу
  — Колумбия, Никарагуа, Панама
 Другие виды

Примечания

Литература 
 

 

 

 

 Orlando Tobias Silveira, James M. Carpenter. 1995. Protopolybia bituberculata, a New Neotropical Social Wasp (Hymenoptera: Vespidae; Polistinae). // Journal of the New York Entomological Society. Vol. 103, No. 1, Jan., 1995 (pp. 48–54)

Ссылки 
 Фотография гнезда Protopolybia sedula (AMNH, USA).

Осы бумажные
Роды перепончатокрылых
Насекомые Южной Америки